Жан Рафаэль Адриен Рене Вивиани (; , , Французский Алжир — , , Франция) — французский политический и государственный деятель, адвокат, дважды возглавлял совет министров Третьей республики.

Жан Рафаэль Адриен Рене Вивиани родился в Северной Африке в алжирском городе Сиди Бель Абес 8 ноября 1863 года.

В 1893 году был избран в парламент, где примкнул к группе «независимых социалистов». Будучи противником осуждения мильеранизма, не вошел в Объединённую социалистическую партию (1905) и вместе с Александром Мильераном образовал группу «независимых социалистов» (с 1911 года — Республиканская социалистическая партия).

Министр труда в кабинетах Жоржа Клемансо (1906—1909 годах) и Аристида Бриана (1909—1910), министр просвещения (1913—июнь 1914), премьер-министр (июнь 1914—октябрь 1915). В 1915—1917 — министр юстиции в правительстве Бриана.

Участвовал в Вашингтонской конференции 1921—1922.

В его честь был назван небольшой сквер в центре Парижа, неподалёку от Собора Парижской Богоматери, открытый для публики в 1928 году, через 3 года после смерти Рене Вивиани.

Первое правительство Вивиани (13 июня — 26 августа 1914) 
 Рене Вивиани — председатель Совета Министров и министр иностранных дел;
 Адольф Мессми — военный министр;
   — министр внутренних дел;
 Жозеф Нуланс — министр финансов;
 Морис Куйба — министр труда и условий социального обеспечения;
 Жан-Батист Бьенвеню-Мартен — министр юстиции;
 Арман Готье де л’Од — морской министр;
 Виктор Огагнёр — министр общественного развития и искусств;
 Фернан Давид — министр сельского хозяйства;
 Морис Райно — министр колоний;
 Рене Ренуль — министр общественных работ;
 Гастон Томсон — министр торговли, промышленности, почт и телеграфов.

Изменения
 3 августа 1914 — Гастон Думерг наследует Вивиани как министр иностранных дел. Виктор Огагнёр наследует де л’Оду как морской министр. Альбер Сарро наследует Огагнёру как — министр общественного развития и искусств.

Второе правительство Вивиани (26 августа 1914 — 29 октября 1915) 
 Рене Вивиани — председатель Совета Министров;
 Теофиль Делькассе — министр иностранных дел;
 Александр Мильеран — военный министр;
 Луи Мальви — министр внутренних дел;
 Александр Рибо — министр финансов;
 Жан-Батист Бьенвеню-Мартен — министр труда и условий социального обеспечения;
 Аристид Бриан — министр юстиции;
 Виктор Огагнёр — морской министр;
 Альбер Сарро — министр общественного развития и искусств;
 Фернан Давид — министр сельского хозяйства;
 Гастон Думерг — министр колоний;
 Марсель Самба — министр общественных работ;
 Гастон Томсон — министр торговли, промышленности, почт и телеграфов;
 Жюль Гед — министр без портфеля.

Изменения
 13 октября 1915 — Вивиани становится преемником Делькассе как министр иностранных дел.

Примечания 

Политики XIX века
Политики XX века
Правители Европы XX века
Правители XX века
Премьер-министры Франции
Министры иностранных дел Франции
Министры труда Франции
Министры юстиции Франции
Министры образования Франции
Социалисты Франции
Адвокаты Франции
Похороненные в департаменте Сена и Марна
Адвокаты по алфавиту
Родившиеся в Сиди-Бель-Аббесе
Члены Палаты депутатов Третьей французской республики
Сенаторы Третьей республики